Тренер месяца английской Премьер-лиги () — награда лучшему тренеру Премьер-лиги, вручаемая по итогам каждого месяца в течение игрового сезона. Победитель предыдущего месяца определяется в первую или вторую пятницу следующего месяца. Как правило, победителя определяют спонсоры Премьер-лиги (в настоящий момент это Barclays).

Премьер-лига была создана в 1992 году, когда клубы Первого дивизиона вышли из состава Футбольной лиги. Эти клубы создали новую независимую коммерческую лигу и согласовали собственное радиовещание и спонсорские соглашения. В первом сезоне у Премьер-лиги не было спонсора, пока не был подписан четырёхлетний контакт на £12 млн с канадской компанией Carling. Действие контракта вступало в силу со следующего сезона. К уже существующим наградам (Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов и Игрок года по версии футболистов ПФА) были введены новые — Тренер месяца и Тренер года. Первым обладателем награды в августе 1993 года стал тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. На следующий сезон Carling представил ещё одну награду — Игрок месяца английской Премьер-лиги.

Чаще всего обладателем этой награды становился Алекс Фергюсон — 27 раз. Гарри Реднапп выигрывал приз с четырьмя различными клубами («Вест Хэм Юнайтед», «Портсмут», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм Хотспур»). Мартин О’Нил был обладателем награды с тремя различными клубами: «Лестер Сити», «Астон Вилла» и «Сандерленд». Пять тренеров были обладателями награды «Тренер месяца» с двумя разными клубами: Стюарт Пирс («Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити»), Гордон Стракан («Ковентри Сити» и «Саутгемптон»), Рой Ходжсон («Блэкберн» и «Фулхэм»), Брендан Роджерс («Суонси Сити» и «Ливерпуль») и Сэм Эллардайс («Болтон Уондерерс» и «Вест Хэм Юнайтед»).
Четыре раза подряд (с сентября по декабрь 2017 г.) тренером месяца признавался Хосеп Гвардиола. Три раза подряд — Антонио Конте и Юрген Клопп. Десять тренеров становились обладателями награды два месяца подряд: Джо Киннэйр, Кевин Киган, Рой Эванс, Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Дэвид О’Лири, Пол Джуэл, Рафаэль Бенитес, Карло Анчелотти и Мануэль Пеллегрини. Стюарт Пирс так же выигрывал приз дважды подряд: в конце сезона 2004/05 и в начале сезона 2005/06. В марте 2002 года приз был вручён двум тренерам, когда Жерара Улье, тренера «Ливерпуля», госпитализированного на несколько недель из-за операции на сердце, заменял Фил Томпсон. Юрген Клопп является рекордсменом по количеству наград, полученных в одном сезоне (5 в сезоне 2019/20).

Список победителей 


Сезон 1993/94 

См. также Премьер-лига в сезоне 1993/94

Сезон 1994/95 
См. также Премьер-лига в сезоне 1994/95

Сезон 1995/96 
См. также Премьер-лига в сезоне 1995/96

Сезон 1996/97 
См. также Премьер-лига в сезоне 1996/97

Сезон 1997/98 
См. также Премьер-лига в сезоне 1997/98

Сезон 1998/99 
См. также Премьер-лига в сезоне 1998/99

Сезон 1999/00 
См. также Премьер-лига в сезоне 1999/00

Сезон 2000/01 
См. также Премьер-лига в сезоне 2000/01

Сезон 2001/02 

См. также Премьер-лига в сезоне 2001/02

Сезон 2002/03 
См. также Премьер-лига в сезоне 2002/03

Сезон 2003/04 

См. также Премьер-лига в сезоне 2003/04

Сезон 2004/05 
См. также Премьер-лига в сезоне 2004/05

Сезон 2005/06 

См. также Премьер-лига в сезоне 2005/06

Сезон 2006/07 
См. также Премьер-лига в сезоне 2006/07

Сезон 2007/08 
См. также Премьер-лига в сезоне 2007/08

Сезон 2008/09 
См. также Премьер-лига в сезоне 2008/09

Сезон 2009/10 
См. также Премьер-лига в сезоне 2009/10

Сезон 2010/11 
См. также Премьер-лига в сезоне 2010/11

Сезон 2011/12 
См. также Премьер-лига в сезоне 2011/12

Сезон 2012/13 
См. также Премьер-лига в сезоне 2012/13

Сезон 2013/14 
См. также Премьер-лига в сезоне 2013/14

Сезон 2014/15 
См. также Премьер-лига в сезоне 2014/15

Сезон 2015/16 
См. также Премьер-лига в сезоне 2015/16

Сезон 2016/17 
См. также Премьер-лига в сезоне 2016/17

Сезон 2017/18 
См. также Премьер-лига в сезоне 2017/18

Сезон 2018/19 
См. также Премьер-лига в сезоне 2018/19

Сезон 2019/20 
См. также Премьер-лига в сезоне 2019/20

Сезон 2020/21 
См. также Премьер-лига в сезоне 2020/21

Сезон 2021/22 
См. также Премьер-лига в сезоне 2021/22

Сезон 2022/23 
См. также Премьер-лига в сезоне 2022/23

Победы по количеству 
По состоянию на 14 января 2022 года.

В таблице ниже перечислены все тренеры, которые побеждали более чем один раз.

Победы по национальности 
По состоянию на 10 марта 2023 года.

Победы по клубам 
По состоянию на 10 марта 2023 года.

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные награды в Англии
Тренер месяца
Списки футбольных тренеров Англии
Списки футбольных тренеров по достижениям